Ахмадабадская фондовая биржа — вторая старейшая фондовая биржа в Индии, располагающаяся в Ахмадабаде. Биржа была основана в 1894 году. На бирже имеют листинг акции примерно 2000 национальных компаний Индии.

Свастика 
В качестве логотипа биржи был принят символ свастики, являющийся очень благоприятным в индуизме и обозначающий богатство и процветание.

См. также 
 Экономика Индии
 Список Южно-Азиатских фондовых бирж

Ссылки 
 Официальный сайт биржи

Фондовые биржи
Южноазиатские фондовые биржи

Экономика Индии
Ахмадабад